Budzisken ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer, die heute in Polen liegen:
 Budzisken, 1938 bis 1945: Herbsthausen C, Kreis Angerburg, seit 1945: Budziska (Banie Mazurskie), Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Budzisken, 1929 bis 1945 Wachau, Kreis Sensburg, seit 1945: Budziska (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren